Пиларж () — чешская фамилия.

Известные носители:
 Пиларж, Вацлав (род. 1988) — чешский футболист
 Пиларж, Карел (род. 1977) — чешский хоккеист